Ямно — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ямно — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Ямно — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Германия 
 Ямно — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Боксберг района Гёрлиц, земля Саксония.

Россия 
 Ямно — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Ямно — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Ямно — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Ямно — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Ямно — деревня в Локнянском районе Псковской области.

Озёра 
 Ямно — озеро в Польше.
 Ямно — озеро в Россонском районе Витебской области Белоруссии.
 Я́мно — озеро в Крестецком районе Новгородской области России.